Le championnat du monde de basket-ball féminin des 17 ans et moins 2010 se déroule à Toulouse et Rodez, en France du 16 au . C'est la première édition du championnat du monde des moins de 17 ans. La France, pays organisateur, est qualifiée d'office et remporte la médaille d'argent. Le titre revient aux États-Unis et la médaille de bronze à la Chine. Li Meng est élue meilleure joueuse du tournoi.

Équipes participantes 
Mis à part la France, 11 équipes sont qualifiées pour le tournoi.

Groupes

Premier tour 

Légende : Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, la défaite 1), G : nombre de matches gagnés, P : nombre de matches perdus, PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points, en vert et gras les équipes qualifiées, en italique celles éliminées.

Tableau final 

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la 

Finale

Classement 5 à 8

Matchs de classement

Match pour la 

Match pour la 

Classement 9 à 12Matchs de classementMatch pour la Match pour la '''

Classement final

Leaders statistiques

Récompenses individuelles 
 MVP de la compétition :  Meng Li

Notes, sources et références

Liens externes 
  Site officiel
  Site de la FIBA

2010
Basket-ball féminin
Basket-ball féminin 2010
Événement sportif à Toulouse
Sport à Rodez
Compétition de basket-ball en France
Basket-ball à Toulouse
Basket-ball en France en 2010
Sport en France en juillet 2010